Wahlkreis 81 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 81
 Landtagswahlkreis 81